La Colmena kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Colmena, Soconusco, 
 La Colmena, Tamaulipas, 
 La Colmena, Ixhuatlán de Madero, 
 La Colmena, Martínez de la Torre, 
 La Colmena, Oaxaca, 
 La Colmena, Dolores Hidalgo, 
 La Colmena, San José Iturbide, 

Robotskapade Mexikoförgreningar